FRA kan verwijzen naar:

 Flughafen Frankfurt am Main, de IATA-luchthavencode voor "Flughafen Frankfurt/Main" (Frankfurt Airport)
 Försvarets radioanstalt - Zweeds Nationaal Defensie & Radiosignaal Organisatie
 Forward rate agreement - Forward Rate Agreement
 Europees Bureau voor de grondrechten, naar het Engelstalige Fundamental Rights Agency